Минск-1 (; ) — бывший аэропорт в городе Минске, действовавший с 1933 по 2015 годы. В период с 1933 по 1982 годы единственный гражданский аэропорт города. Располагался в Октябрьском районе Минска, между улицами Аэродромной, Кижеватова и Асаналиева.

История 
Аэропорт Минск-1 был открыт 7 ноября 1933 года, тогда отсюда вылетел первый самолёт К-5. Весной 1934 года сюда прибыли для работы три самолёта По-2, принадлежавших Смоленскому авиаподразделению спецприменения Московского управления гражданского воздушного флота. В 1935 году были открыты первые регулярные рейсы между Минском и семнадцатью райцентрами Белоруссии, а в 1936 году был открыт первый почтово-пассажирский рейс между Минском и Москвой.

Ко второй половине 1930-х годов было сооружено первое капитальное здание аэровокзала (современный адрес улица Короткевича, 9А), в котором с конца 1950-х располагалась медицинская служба гражданской авиации. В начале 2000-х здание было существенно перестроено и почти утратило свой исторический облик. В апреле 2020 года здание было снесено.

Нынешнее здание аэровокзала было построено в 1957 году по проекту архитектора Г. В. Заборского и также сохранилось до настоящего времени практически в первозданном виде. В 1976 году рядом со старым зданием было возведено новое, где располагались кассы и зал ожидания.

В 1955 году аэропорт приобрёл международный статус, и уже в 1970-х обслуживал более миллиона пассажиров в год. Однако из-за своих ограниченных характеристик не мог принимать воздушные суда большого типа, требующие взлётно-посадочной полосы протяжённостью свыше 2000 метров, такие как Ту-104, Ту-154, Ил-62. С трудом принимал Ту-134, не хватало длины ВПП. Увеличение длины ВПП было затруднено из-за зажатости территории аэропорта городской инфраструктурой. Собственно, по этой причине, а также из-за того, что аэропорт спустя полвека после своего основания оказался, фактически, в центре города, во второй половине 1970-х годов началось строительство нового аэропорта Минск-2. Лишь однажды, в июле 1982 года в аэропорту приземлился Ту-154. Это была сложная посадка. Списанный самолёт прилетел своим ходом, чтобы стать учебным пособием на площадке Минского летно-технического училища гражданской авиации, которая находилась на территории аэропорта до второй половины 1980-х годов. В 1980—2000-х годах из аэропорта выполнялись рейсы в некоторые страны, участницы Варшавского договора (например ГДР), в города СССР и по Белоруссии.

В мае 2007 года было принято решение о закрытии аэропорта «Минск-1» для строительства на освободившейся территории площадью около 330 га нового городского района. 29 октября 2012 года аэропорт перестал обслуживать пассажирские рейсы (заключительным вылетом стал рейс авиакомпании UTair во Внуково 28 октября). С 23 декабря 2015 года все коммерческие рейсы были прекращены — аэропорт «Минск-1» прекратил свою деятельность. Малая авиация переместилась на другие аэродромы, в частности, на Липки. Здание аэровокзала и билетных касс, построенное в 1976 году, к концу 2000-х годов стало использоваться как торговый центр «Аэродромный», а в 2017 году было снесено. Существующее здание аэровокзала, построенное в 1957 году, будет сохранено как архитектурный памятник. До 2018 года аэродром использовался для обслуживания авиаремонтного завода № 407, который располагался рядом, для чего было оставлено необходимое количество штата для обслуживания взлётно-посадочной полосы и другой аэродромной инфраструктуры. 28 июня 2018 года с аэродрома выполнил технический рейс последний самолёт, российский Ту-134 (RA-65917), ремонт которого был проведён на 407-м авиаремонтном заводе, и который улетел на место своего базирования. После этого ремонтный завод был окончательно переведён в Минск-2.

По состоянию на сентябрь 2019 года, демонтаж ВПП, рулёжных дорожек и перронов практически завершён, также снесены здания авиаремонтного завода, ведётся застройка территории.

Достопримечательности 
 На площади перед зданием аэровокзала располагается действующий фонтан.
 В сквере поблизости от здания аэровокзала располагается памятник Герою Советского Союза Ромашкину Тимофею Тереньтевичу, установленный в 1965 году.

Известные сотрудники 
 Ползунов Василий Степанович (1919—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Лагун Леонид Демидович — главный штурман Белорусского управления гражданской авиации (БУГА)
 Богданов Ефим Александрович (1918—1999) — заслуженный штурман СССР. Командир Минского объединенного отряда. Заслуженный пилот СССР.

См. также 
 Национальный аэропорт Минск
 Список аэропортов Белоруссии
 Минск-Сити

Примечания

Ссылки 
 Из истории аэропорта Минск-1

Аэропорты Белоруссии